Ву́лиця Ми́ру — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Миру — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Миру — вулиця в Житомирі.
 Вулиця Миру — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Миру — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Миру — вулиця в Івано-Франківську.
 У Києві:
 Вулиця Миру в Деснянському районі
 Вулиця Миру у Святошинському районі
 Вулиця Миру — вулиця в Калуші.
 Вулиця Миру — вулиця в Кропивницький.
 Вулиця Миру — вулиця в Горішніх Плавнях.
 Вулиця Миру — вулиця в Кременчуці.
 Вулиця Миру — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Миру — вулиця в Маріуполі.
 Вулиця Миру — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Миру — вулиця в Одесі.
 Вулиця Миру — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Миру — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Миру — вулиця в Старому Самборі.
 Вулиця Миру — вулиця в Сумах.
 Вулиця Миру — вулиця в Тернополі.
 Вулиця Миру — вулиця в Харкові.
 Вулиця Миру — вулиця в Херсоні.
 Вулиця Миру — вулиця в Чернігові.
 Вулиця Миру — вулиця в Чернівцях.
 Вулиця Миру — вулиця в Яворові.

Колишні назви 
 Вулиця Миру — радянська назва сучасної вулиці Степана Бандери у Львові.
 Вулиця Миру — колишня назва вулиці Івана Керелюса у Стебнику.

Вулиця Миру — вулиця в Балашисі.
 Вулиця Миру — вулиця в Барнаулі.
 Вулиця Миру — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Миру — вулиця в Вічузі.
 Вулиця Миру — вулиця в Волгограді.
 Вулиця Миру — вулиця у Вологді.
 Вулиця Миру — вулиця у Воронежі.
 Вулиця Миру — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Миру — вулиця в Ішимбаї.
 Вулиця Миру — вулиця в Калінінграді.
 Вулиця Миру — вулиця в Коломні.
 Вулиця Миру — вулиця в Можзі.
 Вулиця Миру — вулиця в Москві (Толстопальцево).
 Вулиця Миру — вулиця в Новоросійську.
 Вулиця Миру — вулиця в Новосибірську.
 Вулиця Миру — вулиця в Норильську.
 Вулиця Миру — вулиця в Пензі.
 Вулиця Миру — вулиця в Пермі.
 У Санкт-Петербурзі:
 Вулиця Миру — вулиця в районі Петрограду;
 Вулиця Миру — вулиця в Горелово;
 Вулиця Миру — вулиця в Зеленогорську;
 Вулиця Миру — вулиця в Ломоносова.
 Вулиця Миру — вулиця в Сергієвому Посаді.
 Вулиця Миру — вулиця в Совєтську Кіровської області.
 Вулиця Миру — вулиця в Сургуті.
 Вулиця Миру — вулиця в Тольятті.
 Вулиця Миру — колишня назва вулиці Аскерханова в Махачкалі

Вулиця Миру — вулиця в Таразі.

Див. також 
 Мир (значення)
 Сквер Миру